Тилл () — английская фамилия и геологический термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Тилл, Даррен (род. 1992) — английский боец ММА.
 Тилл, Лукас (род. 1990) — американский актёр.
 Тилл, Стив фон — американский музыкант, участник группы Neurosis.
 Тилл, Эмметт (1941—1955) — афроамериканский мальчик, убитый после флирта с белой женщиной.

В геологии и географии 
 Тилл (ледниковый) — моренные (субгляциальные) отложения в ледниковой аккумуляции.

См. также 
 Тил (значения)
 Тилли